Cocktail har flere betydninger:

 Cocktail (drink) – en blandingsdrink
 Cocktail (film) – en amerikansk film fra 1988.
 Cocktail (dansk film) – dansk film fra 1937 af Emanuel Gregers.
 Molotovcocktail – et primitivt våben.